Plaats in Indonesië
 Karangmulyo (Bojong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Karangmulyo (Pegandon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Karangmulyo (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karangmulyo (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Karangmulyo (Tegalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java